G27, G 27 oder G-27 steht für:
 Bundeswehr-Bezeichnung für das Gewehr HK417
 Glock 27, österreichische Pistole
 HMS Leeds (G27), ex USS Conner (DD-72), Zerstörer der Caldwell-Klasse
 Marajó (G27), brasilianisches Tankschiff, Typschiff der Marajó-Klasse
 Ginetta G27, britischer Sportwagen
 Baker-Nunn-Teleskop des Fabra-Observatoriums (Barcelona) im Observatori Astronòmic del Montsec (G27; Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99
 G 27, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für „Isocyanate“
 Hieroglyphe G27 dšr, mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

 Gribowski G-27, sowjetisches Flugzeug des Konstrukteurs Gribowski

Abkürzung